Allende est un nom d'origine basque (). Composé de  et ,  signifie « l'endroit des grands pâturages ».

Sciences et techniques

Biologie 
 Allende est un genre d'araignées, de la famille des Tetragnathidae.

Planétologie 
 La météorite Allende est une météorite tombée en 1969 près de Pueblito d'Allende (État de Chihuahua, Mexique).

Patronyme 

 Andrés Pascal Allende, un révolutionnaire marxiste chilien, neveu de Salvador Allende ;
 Ignacio Allende (1769-1811), un militaire rebelle mexicain ;
 Ignacio Allende Fernandez (1969-), un acteur pornographique espagnol ;
 Isabel Allende (1942-), une écrivaine chilienne d'expression castillane, fille d'un cousin de Salvador Allende ;
 Isabel Allende Bussi (1945-), une femme politique chilienne, présidente du Sénat, fille de Salvador Allende ;
 Ramón Allende Padín (1845-1884), un médecin et homme politique chilien, grand-père de Salvador Allende ;
 Salvador Allende (1908-1973), le président du Chili du  au , petit-fils de Ramón Allende Padín.

Toponyme

Mexique 
 Allende, un municipio du Chihuahua ;
 , un municipio du Coahuila ;
 , un municipio du Nuevo León ;
 Allende, une station de la ligne 2 du métro de Mexico ;
 San Miguel de Allende, un municipio du Guanajuato ;

Uruguay 
 Allende, le nom originel de Bernabé Rivera, une localité du département d'Artigas.